Дворец Тышкевичей — памятник культуры, здание в неоготическом стиле в городе Лентварис на улице Klevų alėja. Построен в конце XIX века для семейства Тышкевичей.

История 
Первоначальное здание было построено после приобретения лентвариских владений Юзефом Тышкевичем в 1850 году по проекту Густава Шахта. Кроме самого здания, Юзефом Тышкевичем с использованием вод близлежащих тракайских озёр было устроено искусственное лентвариское озеро, окружившее резиденцию с трёх сторон.
 
В конце XIX века по заказу сына Юзефа, Владислава, дворец был перестроен в соответствии с модным тогда стилем английской неоготики бельгийским архитектором де Вагном (в соавторстве с Тадеушем Ростворовским).

В здании размещалась богатая коллекция произведений искусства. В 1915 году из-за приближения к Виленщине линии фронта, она была вывезена в глубь России, после чего её следы затерялись. Часть сохранившихся ценных предметов находятся в коллекции тракайского замка.

Осенью 1919 года во дворце по приглашению графа Тышкевича гостил папский нунций Акилле Ратти, в будущем папа римский Пий XI.

После присоединения района к Литве, а затем к СССР, в здании  разместилась мебельная фабрика AB kilimai, которая находилась в нём вплоть до покупки резиденции директором компании Ranga Group Лаймутисом Пинкевичусом в 2007 году. После того, как предприниматель объявил себя банкротом, дворец был заложен и с 2012 года — арестован.

Парк 
Дворец окружён парком площадью 12,7 гектар, спроектированным придворным ландшафтным архитектором Тышкевичей Эдуардом Андре. Перед Первой мировой войной в парке росли 60 видов деревьев и кустарников. Также был создан соединяющийся системой проливов пруд, на котором установлен искусственный каскад, каменные мостики и искусственные гроты.

Примечания

Источники 
 Irena Diugielewicz. Z przeszłości Landwarowa 
 Lentvario dvaras 
 Grafų Tiškevičių Lentvario rūmai 
 Zdewastowany pałac Tyszkiewiczów w Landwarowie 
 Mieczysław Jackiewicz Litwa — podróż sentymentalna, wyd. Ex Libris Galeria Polskiej Książki, Warszawa 2006, ISBN 83-89913-79-8 

Замки Литвы
Тракайский район
Усадьбы Литвы
Здания и сооружения, заложенные в 1850 году
Здания и сооружения, построенные в 1899 году
Дворцы, построенные в 1890-е годы
Неоготическая архитектура Литвы
1899 год в Литве
Лентварис
Лентварское староство